Skutari (Botošani), naselje u okrugu Botošani, Rumunija
 Skadar, grad u oblasti Skadar, Albanija
 Uskudar, okrug u pokrajini Istanbul, Turska

Vidi još 
 Skutaru (Bakau), naselje u okrugu Bakau, Rumunija